Auckland City puede referirse a:

La ciudad de Auckland de la Región homónima en Nueva Zelanda.
La franquicia de fútbol neozelandés Auckland City Football Club participante del NZFC.